Skulski ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Skulski (1877–1940), polnischer Chemiker, Politiker und Ministerpräsident
 Thomas Skulski (* 1959), deutscher Journalist und Fernsehmoderator